Rocca ist ein Einschlagkrater am westlichsten Rand der Mondvorderseite, südwestlich des Kraters Grimaldi und nordwestlich von Darwin.
Der Kraterwall ist vor allem im Norden und Westen stark erodiert, der Kraterboden ist zerfurcht und uneben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem italienischen Mathematiker Giovanni Antonio Rocca offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Rocca auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)